Eschmeyeridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Fluweelvissen 
 Aploactinidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Fluweelvissen